Таньо войвода или Таню войвода може да се отнася за:

 Таньо Николов, български революционер, войвода на ВМОРО;
 Таньо Стоянов, български революционер, войвода от Априлското въстание.

Вижте също 
 Тане Стойчев, лерински войвода на ВМОРО;
 Тане Чарлийски, български хайдутин от XVII век.